Bokemeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Bokemeyer (* 1962), deutscher Internist
 Heinrich Bokemeyer (1679–1751), deutscher Kantor, Dichter und Komponist
 Jan Bokemeyer (* 1970), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Bökemeier